Jackie Coogan (1914-1984) – attore statunitense
Keith Coogan (1970) – attore statunitense
Robert Coogan (1924-1978) – attore statunitense, fratello di Jackie
Scot Coogan (1971) – batterista statunitense 
Steve Coogan (1965) – attore, comico e produttore televisivo britannico